
Molekulska formula -{C15H23NO2}- se može odnositi na:

 Alprenolol
 Ciramadol
 O-Desmetiltramadol